Die Liste global systemrelevanter Banken ( List of Global Systemically Important Banks – G-SIBs) ist eine vom Financial Stability Board (FSB; deutsch auch Finanzstabilitätsrat) herausgegebene Erfassung der weltweit systemrelevanten Banken. Die global systemrelevanten Banken sind eine Untergruppe der systemrelevanten Finanzinstitute (englisch Systemically Important Financial Institutions – SIFIs).

Die Liste wird jährlich aktualisiert und im November jeden Jahres veröffentlicht. Es kann jedes Jahr Neuein- und Austragungen geben, auch die Zahl der erfassten Banken ist nicht festgelegt.

Geschichte 
Die Liste ist eine Reaktion auf die Finanzkrise ab 2007 und ist verbunden mit höheren beziehungsweise zusätzlichen Anforderungen an die Verlusttragfähigkeit von Großbanken, an die Planung von Sanierungen und Abwicklungen sowie eine intensivierte Aufsicht. Abhängig von der Gruppeneinstufung bedeutet das unter anderem von 2016 an den Aufbau eines zusätzlichen Eigenkapitalpuffers („Haftquote“) mit dem Ziel, 2019 auf eine Mindestausstattung von Grundkapital und Gewinnrücklagen kommen zu müssen (siehe Basel III#Übergangsphase).

Die anfängliche Liste global systemrelevanter Banken vom 4. November 2011 basiert auf der vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht im Juli 2011 in einem Konsultationspapier veröffentlichten Methodik. Alle drei Jahre wird die Methodik überprüft und bei Bedarf angepasst.

Aktuelle Liste 

Die Liste, welche im November 2022 publiziert wurde und die Vorjahreslisten von 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 aktualisiert, enthält die folgenden 30 Geschäftsbanken:

Ehemals enthaltene Banken 
Vormals wurden folgende Banken vom FSB als global systemrelevant eingeschätzt:

Siehe auch 
 Liste der größten Banken der Welt

Einzelnachweise 

!Global Systemrelevant
Wirtschaftspolitik
Bankwesen